

Anno 
 516 o 516 a.C.

Codici 
 516 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Amburgo, prima del 1909

Matematica 
 516 – numero